Il doppio del torneo di tennis Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Peya e Björn Phau che hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 63-7, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Björn Phau (Campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

 Hyung-Taik Lee /  Danai Udomchoke (semifinali)
 Marco Chiudinelli /  Jan Mertl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2006